Antoni Sabaté i Ibarz, polític del PSC-PSOE i alcalde de Flix (1995 -2003) i diputat al Parlament de Catalunya 
 Antoni Sabaté Mill (Sant Joan de Mediona, 1915 – Vilafranca del Penedès, 2002), crític d'art, pensador, literat, poeta, periodista i arxiver
 Francesc Sabaté Llopart (L'Hospitalet de Llobregat, 1915 — Sant Celoni, 1960), maqui que continuà lluitant després de la fi de la Guerra Civil Espanyola el 1939 
 Jaume Sabaté Mercadé (Barcelona, 1947), futbolista i entrenador català 
 Joaquim Sabaté i Dausà (? - 2001), promotor esportiu català 
 Joan Sabaté i Borràs (Tortosa, 1957), mestre i polític català 
 Marcel Sabaté i Reixach (Tortellà, 1970), director d'orquestra català 
 Modest Sabaté i Puig (Cassà de la Selva, Gironès, 1909 - el Voló, Rosselló, 1986), polític i industrial català 
 Pau Sabaté Jaumà (Reus, Baix Camp, 1872 - Barcelona, 1954), pintor català 
 Quimet Sabaté Casanova
 Xavier Sabaté i Ibarz (Flix, 1953), polític català